Andy Delort (1991-), footballeur algérien ;
 Charles Édouard Delort (1841-1895), peintre académique français ;
 Dominique Delort (1946-), général français ;
 Dominique Delort (1960-), coureur cycliste français ;
 Fernand Delort (1936-2022), coureur cycliste français ;
 François Delort (1753-1831), homme politique français ;
 Jacques-Antoine-Adrien Delort (1773-1846), général et baron d'Empire ;
 Jean-François Delort de Gléon (1766-1812), général français ;
 Louis Delort (1993-), chanteur français ;
 Marie Joseph Delort (1769-1846), général français ;
 Maryse Delort (1931?-), femme française élue Miss Paris 1949, puis Miss France 1950 ;
 Robert Delort (1932-), médiéviste français.

Voir aussi 
 - généraux d'empire français portant le même patronyme.

Monument 

 La Demeure Delort à Arbois.